Dit is een lijst van afleveringen van het satirische actualiteitenprogramma De Ideale Wereld.

Seizoenoverzicht

Afleveringen

Seizoen 1 
Het eerste seizoen werd uitgezonden van 31 augustus 2013 tot 19 december 2013 was van maandag tot donderdag te zien rond 19.40. Een uitzondering hierop was de eerste aflevering die op een zaterdag werd uitgezonden. In totaal werden er 65 afleveringen uitgezonden.

Iedere zaterdag was er een weekoverzicht van De Ideale Wereld. De eerste uitzending was op 7 september 2013, de laatste op 21 december 2013. Er werden tijdens dit seizoen 16 weekoverzichten gemaakt. Tussen 23 december 2013 en 16 januari 2014 werd het beste uit De Ideale Wereld van de afgelopen maanden uitgezonden onder de noemer De Ideale Wereld, valt in herhaling. Deze best-ofreeks bestond wederom uit 16 afleveringen. Zowel deze afleveringen als de weekoverzichten worden niet meegeteld met de reguliere afleveringen.

Seizoen 2 
Het tweede seizoen werd uitgezonden van 20 januari 2014 tot 29 mei 2014. Tussen januari 20 januari 2014 en 20 maart 2014 was dit te zien rond 19.35. Vanaf 31 maart 2014 werd De Ideale Wereld op een later uur uitgezonden, rond 22.00. In totaal werden er 72 afleveringen uitgezonden.

In tegenstelling tot het eerste seizoen, zijn er geen weekoverzichten meer. Tussen 24 maart 2014 en 27 maart 2014 werd het beste uit De Ideale Wereld van de afgelopen maanden uitgezonden. Dit kwam doordat de studio moest verbouwd worden omdat er publiek kwam in de nieuwe uitzendingen.

Seizoen 3 
Het derde seizoen wordt uitgezonden van 1 september 2014 tot en met 13 oktober 2014, van maandag tot donderdag rond 22.00. Met in totaal 25 afleveringen is dit het kortste seizoen tot dusver. Reden hiervoor is dat het tijdslot nadien wordt ingenomen door De Slimste Mens ter Wereld. Jonas Geirnaert, Bart Van Peer en Julie Mahieu keren niet terug in het derde seizoen. Sven De Leijer vervoegt het team met een vaste rubriek en Kevin Bellemans, Liesa Naert en Koen De Poorter komen erbij als acteurs.

Net als in het eerste seizoen zijn er weekoverzichten op zaterdag. Het gaat om 6 afleveringen, waarvan de eerste wordt uitgezonden op 6 september 2014 en de laatste op 11 oktober 2014. Deze weekoverzichten worden niet meegeteld met de reguliere afleveringen.

Seizoen 4 
Het vierde seizoen wordt uitgezonden van 2 februari 2015 tot en met 16 april 2015, van maandag tot donderdag rond 22.00, en telt in totaal 44 afleveringen. Kevin Bellemans keert niet terug in het vierde seizoen. Sarah Vandeursen komt erbij als actrice en Lukas Lelie als acteur. Sven De Leijer zit nu vast naast Jelle De Beule in de studio. Halverwege het seizoen, per 9 maart 2015, verdween De Leijer om gezondheidsredenen uit het programma. Tijdens de laatste vier afleveringen was hij weer op post.

Seizoen 5 
Het vijfde seizoen wordt uitgezonden van 31 augustus 2015 tot 8 oktober 2015. Dit was de laatste reeks op VIER.

Seizoen 6 
Het zesde seizoen loopt van 5 januari 2016 tot 26 mei 2016, van dinsdag tot donderdag. Dit is het eerste seizoen dat op Canvas wordt uitgezonden. De uitzending op maandag is sinds dit seizoen vervallen. Daarnaast waren er ook geen uitzendingen tijdens de krokus- en paasvakantie en werden enkele afleveringen geschrapt door de aanslagen van Brussel.

In dit seizoen werd De Ideale Wereld Online, later hernoemd tot De Minideale Wereld, gelanceerd. Wanneer er voetbal of een andere kijkcijfer-trekker op tv is, komt er, ter vervanging van de reguliere uitzending, rond 22 uur een korte aflevering online. Het hele decor, inclusief schermgezichten, is daarbij uit papier en karton gemaakt; de stemmen worden ingesproken door Otto-Jan en Jelle.  Deze korte webafleveringen zijn niet opgenomen in het onderstaande overzicht.

Seizoen 7 
Het zevende seizoen start op 6 september 2016, wederom van dinsdag tot donderdag.

Seizoen 8 
Het achtste seizoen ging van start op 10 januari 2017.
Vanaf dit seizoen zijn er 7 sidekicks (Jelle De Beule, Jonas Geirnaert, Jan Jaap van der Wal, Sven De Leijer, Liesa Naert, Jean Paul Van Bendegem en Faisal Chatar) die elkaar afwisselen.

Seizoen 9 
Het negende seizoen ging van start op 5 september 2017. Vanaf dit seizoen zendt De Ideale Wereld enkel uit op dinsdag- en donderdagavond. Liesa Naert en Jean Paul Van Bendegem keren niet terug als sidekicks. Een viertal afleveringen neemt Mark Uytterhoeven de presentatie over van Otto-Jan Ham omdat die in het buitenland was voor de opnames van Hotel Römantiek. Nieuw in dit seizoen is de huisband, iedere aflevering verzorgt een andere (onbekende) band de muziek.

Seizoen 10 
Het tiende seizoen van De Ideale Wereld startte op 16 januari 2018 op canvas. Net als in seizoen 9 zijn er uitzendingen op dinsdag en donderdag. Er is opnieuw iedere aflevering een andere huisband.

Seizoen 11 
Het elfde seizoen van De Ideale Wereld startte op 4 september 2018 op canvas. Net als in seizoen 9 en 10 zijn er uitzendingen op dinsdag en donderdag, met in totaal 32 afleveringen. Vanaf dit seizoen presenteert echter Jan Jaap van der Wal de show en vormen Compact Disk Dummies de vaste huisband.

Seizoen 12

Seizoen 13 
Vanaf dit seizoen wordt de positie van huisband bekleed door Flip Kowlier.

Seizoen 14 
Vanaf dit seizoen is er een nieuwe sidekick: Ella Leyers. Door de maatregelen omtrent de coronapandemie zag het programma er vanaf 17 maart een beetje anders uit. Gasten en sidekicks werden via een Skype-verbinding in de aflevering gebracht. Ook keerden heel wat oude sidekicks terug in dit seizoen. Dit seizoen duurde ook 2 weken langer dan normaal.

Seizoen 15 
In dit seizoen is er een nieuwe sidekick: Janne Desmet, het is echter niet bekend hoelang ze dit gaat doen. Op 22 september 2020 werd bekendgemaakt dat er enkele medewerkers besmet zijn geraakt met COVID-19, hierdoor verdwenen de sidekicks een tijdje uit beeld en werden ze vervangen door andere BV's.

Seizoen 16

Seizoen 17

Seizoen 18 
Dit is het laatste seizoen met Jan-Jaap als presentator.

Seizoen 19 
Dit is het eerste seizoen met Ella Leyers als presentatrice. Daarnaast is het decor en logo grondig vernieuwd en zitten de sidekicks weer de hele uitzending in het programma. Ook is er overgegaan van twee uitzendingen per week naar vier uitzendingen per week van maandag tot donderdag. Dit is weer voor het eerst sinds seizoen 5 in 2015 en voor het eerst op Canvas. Ook keert het weekoverzicht terug wat iedere zaterdag op Canvas wordt uitgezonden en op zondag bij Eén.

Seizoen 20 

Ideale Wereld